В данной статье приведён список атомных подводных лодок ВМС США (ныне действующих и выведенных из состава флота).

Лодки с бортовыми номерами 571...773 даны по справочнику.

Лодки с бортовыми номерами 21...23 и 774...783 даны по справочнику. По этому же источнику уточнены даты спуска на воду и ввода в состав флота для лодок типа «Лос-Анджелес» SSN 760...773.

Даты вывода из состава флота лодок типа «Лос-Анджелес» — по источникам. 
Там, где даты требуют уточнения, приведены отдельные ссылки на источники.

Примечания 

Подводные лодки ВМС США
Атомные подводные лодки